Битва при Судомерже — первое значительное сражение между войсками гуситов и католиков в начале Гуситских войн, произошедшее 25 марта 1420 года недалеко от южночешской деревни Судомерж, расположенной в 10 км восточнее Страконице.

Исторический контекст 
После перемирия, заключенного 18 ноября 1419 года, из Праги ушла группа гуситских радикалов. Во главе этой группы стояли дворяне Брженек Швиговский из Долан, Валкоун из Адлара и ставший впоследствии знаменитым таборитский гетман Ян Жижка из Троцнова. Радикалы ушли в город Пльзень, на тот момент являвшийся центром гуситов. Там гуситы вели борьбу против объединённых земским миром феодалов, и Ян Жижка победил в сражении у Некмиржа.

В это время союз земского мира в городе Пльзень получило поддержку в лице королевских подразделений под руководством Вацлава из Дубе. Тогда королевские силы осаждали город. Вдобавок произшел конфликт между гуситами и католиками в городе. Ян Жижка также получил сообщение от гуситского священника Петра Громадки о том, что недалеко от города Сезимово-Усти было основано поселение Табор. Громадка просил послать солдатов для защиты поселения, и Жижка отправил часть своих бойцов. Это привело ослаблению гуситского войска в городе Пльзень.

Католики из города нашли решение этой ситуации, договорившись с союзом земского мира о свободном уходе гуситов в Табор. Однако этот договор не был выполнен, так как после ухода гуситов из города королевские силы начали преследовать их ослабленную армию.

Против гуситов соединились т. н. «железные паны» под руководством дворян Микеша Дивучека из Йемниште и Петра из Штернберка, силы земского мира под командованием Богуслава из Швамберка и гарнизон ордена иоаннитов (госпитальеров) из замка Страконице под руководством генерального приора Йиндржиха из Градца.

Католические силы напали на гуситов 25-го марта после обеда.

Состав войск 
Источники сообщают, что численность гуситов составляла 400 пехотинцев, 9 всадников и 12 боевых повозок, которые выполняли роль передвижного барьера. Численность королевских сил невозможно определить точно, но приблизительные подсчеты показывают, что их армия состояла исключительно из всадников численностью от 700 до 2000 человек.

Сражение 
Гуситы установили барьер между прудами Марковец и Шкаредый, который был спущен. Католики атаковали с двух флангов. Фронтальную атаку ослабляли гуситские стрелки, после этого она разбилась о барьер гуситов. Вторую атаку католики повели с правой стороны через спущенный пруд Шкаредый. Лошади увязли в грязи, поэтому всадники слезли с лошадей и тоже в ней увязли. Лёгкая пехота гуситов уничтожила католических всадников. Битва закончилась, когда королевские силы вечером отступили.

Потери 
Обе армии понесли тяжелые потери, потеряв большинство бойцов, но в источниках сообщается только то, что Микеш Дивучек из Йемниште взял в плен 30 гуситов. Со стороны гуситов был также убит Брженек Швиховский из Долан. Со стороны католиков сообщается о ранении генерального приора ордена иоаннитов Йиндржиха из Градца, скончавшегося год спустя от его последствий (согласно преданию, Йиндржих наблюдал за ходом битвы сидя под дубом, который до сих пор высохший стоит на дамбе пруда, находящегося у места сражения; тем не менее, он был ранен в битве, вероятно, стрелой или камнем из пращи в большой палец ноги).

Последствия 
Гуситы с юга и запада Чехии объединились в лагере Табор. Тяжелая рыцарская конница проиграла — снова, после Некмиржа — бой немногочисленному отряду простолюдинов.

В кинематографе 
Сражение показано в фильме Отакара Вавры «Война за веру: полководец» (1957).

Примечания

Литература 
 Březové, Vavřinec z. (Лаврентий из Бржезовой) Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic. Praha: Svoboda, 1979.
 Čornej, P. a Bělina, P.: Slavné bitvy naší historie. Praha 1993.
 Dolejší, J. a Křížek, L.: Husité: vrchol válečného umění v Čechách 1419—1434. Praha 2009.
 Macek, Josef. Tábor v husitském revolučním hnutí II. díl. Praha: Rovnost, 1955.
 Svoboda, Miroslav. Jindřich z Hradce, převor řádu johanitů. Svoboda, Miroslav. In: Celostátní studentská vědecká konference Historie 1996. Hradec Králové 26.- 28. 11. 1996 / Hradec Králové : Pedagogická fakulta VŠP.
 Šmahel, F.: Jan Žižka z Trocnova. Praha 1969.
 Šmahel, F.: Husitská revoluce. 3. Kronika válečných let. Praha 1996.

Ссылки 
 http://husitstvi.cz/vojenstvi/bitvy-a-tazeni/bitva-u-sudomere-25-03-1420/
 http://www.vhu.cz/bitva-u-sudomere-s-vozy-proti-zeleznym-panum/
 https://www.youtube.com/watch?v=tMVGUm-J1zQ

Сражения Гуситских войн
Сражения в Чехии
Сражения 1420 года